Drave est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 La drave, l'ensemble d'activités de manipulation des troncs d'arbre coupés en billes (billots, pitoune...) visant à les trier ou les ramener à l'eau ou les rediriger à un endroit (ie. : vers des baunes, moulins à scie ou papetière), dans le transport du bois par flottage, voir draveur ;
 Drave, nom vulgaire d'un genre de plante herbacée dont le nom latin est Draba L, 1753 ;
 Drave (cours d'eau),  ou Drau en allemand, Drava en italien, slovène et croate, Dráva en hongrois, est une rivière d'Europe centrale et balkanique, le second affluent (droit) du Danube par sa longueur.